Resultats del Gran Premi del Japó de Fórmula 1 de la temporada 1992 disputat al circuit de Suzuka el 25 d'octubre del 1992.

Resultats

Altres 
 Pole: Nigel Mansell 1' 37. 360

 Volta ràpida: Nigel Mansell 1' 40. 646 (a la volta 44)

Referències 
 

Japó
1992